Вилла́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Виллани, Джованни (ок. 1280—1348) — итальянский писатель-хронист, политик, банкир.
 Виллани, Маттео (ум. 1363) — итальянский писатель-хронист, брат Джованни Виллани.
 Виллани, Маттео (род. 1982) — итальянский легкоатлет.
 Виллани, Седрик (род. 1973) — французский математик, лауреат Филдсовской премии.
 Виллани, Ольга (более известна как Ольга Вилли; 1922—1989) — итальянская модель и актриса.
 Виллани, Филиппо (ок. 1325 — ок. 1405) — итальянский писатель-хронист, племянник Джованни Виллани.
 Виллани де Пиллонико, Карл Драготин (1818—1883) — чешский писатель.